Okkupation (Besetzung, von lateinisch occupatio) steht für:

 kriegerische (militärische) oder friedliche Besetzung eines fremden Gebietes, siehe Okkupation
 Inbesitznahme eines herrenlosen Gutes, siehe Aneignung (Recht)
 Eigentumserwerb durch Gesetz oder Hoheitsakt, siehe originärer Eigentumserwerb

Siehe auch: